Бус може да се отнася за някое от следните понятия.
 бус – англицизъм за автобус и негови видове (тролейбус, микробус, минибус и пр.)
 бус – вид остроноси кръглодънни ветроходни съдове (с 1 или 2 платна, товароподемност до 200 тона), произвеждани в Астрахан (XVI – XVII в.) за плаване в Каспийско море

Топоними 
 Бус (Buss) – легендарен остров в Северния Атлантик
 Бус (Bus / Bous) – село в Люксембург, община Бус
 Бус (Bous) – община в Германия, провинция Саарланд
 Бус (Bus / Bous) – община в Люксембург, окръг Гревенмахер
 Бус (Buus) – община в Швейцария, кантон Базел Ландшафт

Хора 
 Бенджамин Бус (Buss, псевдоним Матю Грейуулф, р. 1977), германски китарист
 Енрике Адриано Бус (Buss, р. 1986), бразилски футболист
 Ернст Бус (Buss, 1843 – 1928), швейцарски богослов и миссионер
 Жак Бус (Buus, 1500 – 1565), фламандски органист и композитор
 Йозеф фон Бус (Buß, 1803 – 1878), германски политик и политолог (професор)